Opresnik ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Oliver Opresnik (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmensberater und Buchautor
 Miriam Opresnik (* 1974), deutsche Journalistin